A imunidade humoral e a imunidade celular são subdivisões da imunidade adquirida.

A Imunidade Humoral é o tipo de defesa imunológica que atua no líquido extracelular usando proteínas (anticorpos), produzidas pelos linfócitos B.

Os anticorpos são importantes por combaterem patógenos impedindo-os que penetrem o tecido conjuntivo. Portanto os linfócitos B secretam os anticorpos na circulacão e nos líquidos das mucosas para os micro-organismos e toxinas microbianas serem neutralizados e destruídos ainda no meio extracelular, combatendo assim as infecções.

Os anticorpos não tem acesso aos micro-organismos que vivem dentro das células infectadas, a imunidade celular é responsável por combater estes microorganismos.

Na resposta imune humoral, o linfócito B reconhece como antígeno, qualquer substância química, seja carboidrato, proteína e lipídio. o linfócito B não faz acepção, ele é mais universal, é uma célula menos exigente quanto ao tipo de antígeno, o contrário da resposta imune celular mediada por linfócitos T, que são muito exigentes, exigem que o antígeno seja peptídeo.

A importância da resposta imune humoral é combater patógenos extracelulares, ou seja, que não estão dentro das células, que estão nos líquidos externos e também produzir o famoso anticorpo.

São basicamente dois tipos de respostas produtoras de anticorpos: a Timo independente e a Timo dependente.

Sistema imunológico